Popiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Popowka/Поповка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Popiwka (Saky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Popiwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Popiwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Popiwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Popiwka (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Popiwka (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Popiwka (Onufrijiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, Siedlungsgemeinde Bilokurakyne, siehe Popiwka (Swatowe, Bilokurakyne)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Popiwka (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, Landgemeinde Kolomyjtschycha, siehe Popiwka (Swatowe, Kolomyjtschycha)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Popiwka (Chorol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Popiwka (Dykanka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka, siehe Popiwka (Karliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Popiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Popiwka (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Smila, siehe Popiwka (Smila)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Popiwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Popiwka (Krasnopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Popiwka (Romny)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Popiwka (Welyka Pyssariwka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Popiwka (Kaniw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Mankiwka, siehe Popiwka (Mankiwka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka, siehe Popiwka (Swenyhorodka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Smila, siehe Popiwka (Smila)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Popiwka (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Popiwka (Lypowez)

Siehe auch:
 Popiwzi
 Popowka